Консонанс.
 Консонанс в музыке — слитное созвучие, гармоничное сочетание нескольких звуков.
 Консонанс в стихосложении — вид рифмы, в которой ударные гласные различны, но послеударный ряд звуков, а иногда и предударные звуки совпадают.

См. также 

 Консонантное письмо
 Диссонанс
 Ассонанс